Niemcy:
 Klingelbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Klingelbach – rzeka, dopływ Thalfanger Bach